Aoyama bezeichnet:

 Aoyama (Tokio), einen Stadtteil des Bezirks Minato der japanischen Präfektur Tokio
 Aoyama (Mie), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Mie, eingemeindet nach Iga
 Aoyama (Klan), einen japanischen Klan
 (11258) Aoyama, einen Hauptgürtelasteroiden

 
Aoyama ist der Familienname folgender Personen:

 Ayari Aoyama (* 1982), japanische Schwimmerin
 Gosho Aoyama (* 1963), japanischer Mangaka
 Hanae Aoyama (* 2002), japanische Leichtathletin
 Hiroaki Aoyama (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Aoyama (* 1981), japanischer Motorradrennfahrer
 Ikiru Aoyama (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Jun Aoyama (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Aoyama Kiyoshi (1893–1980), japanischer Generalmajor
 Aoyama Kumaji (1886–1932), japanischer Maler
 Nanae Aoyama (* 1983), japanische Schriftstellerin
 Naoaki Aoyama (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Seika Aoyama (* 1996), japanische Sprinterin
 Shigeru Aoyama (* 1969), japanischer Volleyballspieler
 Shūhei Aoyama (* 1984), japanischer Motorradrennfahrer
 Shūko Aoyama (* 1987), japanische Tennisspielerin
 Aoyama Tanemichi (1859–1917), japanischer Mediziner
 Thelma Aoyama (* 1987), japanische Sängerin des J-pops
 Toshihiro Aoyama (* 1986), japanischer Fußballspieler

Aoyama ist der Name folgender Unternehmen:

 Aoyama (Unternehmen), ein Hersteller von Harfen aus Japan